Лі Син Ґі (; народився 13 січня 1987) — південнокорейський співак, актор, ведучий і шоумен. Його дискографія складається з семи корейських альбомів, одного японського альбому, двох альбомів із переспівами пісень, однієї розширеної композиції та тринадцяти синглів.

Студійні альбоми

Альбоми переспівів пісень

Концертні та збірні альбоми

Мініальбоми

Сингл

Поява у саундтреках

Інші пісні в чартах

Музичні кліпи

Виноски

Примітки 

Лі Син Ґі